Страна Cоветов — неофициальное наименование СССР.
 Страна Советов — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Страна Советов — телепередача, выходившая на канале НТВ в первой половине 2000-х гг.
 Страна Советов — два серийных АНТ-4 с двигателями BMW VI без вооружения для рекордного перелёта Москва — Дальний Восток — Тихий океан — Нью-Йорк.